Ladau  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Ladau (Gemeinde Koppl), Ortschaft von Koppl, Land Salzburg
 Ladau (Gemeinde Krumbach), Ort bei Krumbach, Vorarlberg